Surrender — третій студійний альбом англійського синті-поп дуету Hurts, що вийшов 9 жовтня 2015 під лейблом Columbia Records. Альбом дебютував під номером 12 в UK Albums Chart і продався в 5,636 копій за перший тиждень.

Список композицій

Хіт-паради

Примітки 

Альбоми Hurts
Музичні альбоми 2015